Kreyssig oder Kreyßig ist der Familienname folgender Personen:
 August Hermann Kreyssig (1811–1889), deutscher Pfarrer in Sachsen
 Carl Traugott Kreyßig (1786–1837), deutscher Jurist
 Eduard Kreyßig (1830–1897), Stadtbaumeister von Mainz
 Friedrich Kreyßig (1818–1879), deutscher Pädagoge und Literaturhistoriker
 Georg Christoph Kreyßig (1695–1758), Buchhändler, Auktionator und Historiker
 Gerhard Kreyssig (1899–1982), deutscher Politiker
 Hugo Kreyssig (1873–1933), deutscher Maler des Impressionismus
 Johann Gottlieb Kreyßig (1779–1854), deutscher Pädagoge und Philologe
 Lothar Kreyssig (1898–1986), deutscher Richter und Kirchenfunktionär, Gründer der Aktion Sühnezeichen
 Peter Kreyssig (1924–2011), deutscher Theologe und Stadtdekan in Stuttgart
 Uwe Kreyssig (1930–2008), deutscher Opernsänger (Bariton), Opernregisseur und Fernsehmoderator

Siehe auch
 Kreißig
 Kreysig